Massingy kan syfta på:
 Massingy, Côte-d'Or
 Massingy, Haute-Savoie